Jméno a příjmení Václav Jirásek má více nositelů:

 Václav Jirásek (fotograf) (* 1965) – český fotograf
 Václav Jirásek (politik) (1899–?) – český a československý politik, poválečný poslanec za národní socialisty, později vězněn
 Václav Jirásek (botanik) (1906–1991) – RNDr., český docent systematické botaniky, člen Kanceláře Slovníku jazyka českého